Die 137. Division sind folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:

Infanterie-Divisionen 
  137. Infanterie-Division (Wehrmacht)
  137. Division (Japanisches Kaiserreich)
  137. Schützendivision (Sowjetunion) 

Liste militärischer Divisionen nach Nummern